Adam Tarło (starosta jasielski) h. Topór w poł. XV w.
 Adam Tarło (wojewoda smoleński) zm. 1710 – wojewoda smoleński, podczaszy przemyski
 Adam Piotr Tarło (zm. przed 9 marca 1719 roku) – wojewoda lubelski, stolnik koronny, starosta stężycki
 Adam Tarło (1713–1744) – wojewoda lubelski, starosta jasielski, drohobycki, zwoleński i doliński, marszałek konfederacji dzikowskiej
 Adam Tarło (1708–1770) – generał major wojsk koronnych